Distance (настоящее имя — Грег Сандерс, ) — британский продюсер и диджей из Лондона. Считается одним из основоположников дабстепа.

Грег Сандерс также основал дабстеп-лейбл Chestplate Records, который сначала был платформой для релизов собственной музыки, но вскоре обзавёлся несколькими музыкантами (такими, как Cyrus, Sleeper и District).

Дискография

Альбомы

Некоторые синглы и мини-альбомы

Компиляции 
 Dubstep Allstars: Vol.08

Примечания

Ссылки 

Артисты, известные под псевдонимами
Дабстеп-музыканты
Википедия:Биографии современников